Châteauneuf, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Châteauneuf, település Franciaországban, Loire megyében
Châteauneuf, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
Châteauneuf, település Franciaországban, Savoie megyében
Châteauneuf, település Franciaországban, Vendée megyében
Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine, település Franciaországban, Ille-et-Vilaine megyében
Châteauneuf-sur-Loire, település Franciaországban, Loiret megyében
Châteauneuf-de-Galaure, település Franciaországban, Drôme megyében
Châteauneuf-sur-Charente, település Franciaországban, Charente megyében
Châteauneuf-sur-Sarthe, település Franciaországban, Maine-et-Loire megyében
Châteauneuf-du-Rhône, település Franciaországban, Drôme megyében
Châteauneuf-en-Thymerais, település Franciaországban, Eure-et-Loir megyében
Châteauneuf-les-Bains, település Franciaországban, Puy-de-Dôme megyében